Espanha
Catedral Velha de Salamanca
Catedral Nova de Salamanca

Desambiguações de templos